Bílý most má více významů:
 Bílý most (Babiččino údolí) – most v Babiččině údolí u Viktorčina splavu
 Bílý most (Bezdrev) – most na hrázi rybníka Bezdrev u obce Zámostí
 Bílý most (Mýsie) – starověký most přes řeku Gráníkos v dnešním Turecku
 Bílý most (Špindlerův Mlýn) – most přes Labe ve Špindlerově Mlýně, začátek Harrachovské cesty
 Bílý most (Tchaj-pej) – most v tchajwanském městě Tchaj-pej
 Bílý most (Vranje) – most přes řeku Vranska ve městě Vranje v Srbsku

Podobné výrazy:
 Bílý mostek – zaniklý mostek přes Závišínský potok v okrese Strakonice

Externí odkazy